Beasley peut désigner :

Patronyme

 Allyce Beasley (née en 1954), actrice américaine ;
 Cole Beasley (né en 1989), joueur américain de football américain ;
 DaMarcus Beasley (né en 1982), footballeur américain ;
 Jerome Beasley (né en 1980), joueur de basket-ball américain ;
 
 Malik Beasley (né en 1996), joueur américain de basket-ball ;
 Michael Beasley (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Phoebe Beasley (1943-), artiste américaine.

Toponyme
 Beasley, ville du Texas.